Příjmení Aldringen nosí více významných osobností:

 Alphons Clary-Aldringen (1887–1978) – posledním majitelem severočeského panství Teplice
 Edmund Clary-Aldringen (1813–1894) – politik, šlechtic, příslušník rodu Clary-Aldringen a majitel teplického panství
 Manfred Clary-Aldringen (1852–1928) – politik, šlechtic, příslušník rodu Clary-Aldringen a roku 1899 zastával funkci ministerského předsedy Předlitavska